Hipólita María Sforza (18 de abril de 1446 - 20 de agosto de 1484) fue miembro de la Casa Sforza, una poderosa familia italiana de condotieri que gobernó el ducado de Milán entre 1450 y 1535. Fue la primera esposa de Alfonso de Nápoles, duque de Calabria, que más tarde reinó como Alfonso II de Nápoles.

Familia 
Hipólita nació en Cremona el 18 de abril de 1446, del matrimonio de Francisco I Sforza, duque de Milán (1401-1466) y Blanca María Visconti (1425-1468). Fue la segunda de ocho hermanos.

Sus abuelos paternos fueron Muzio Sforza, renombrado condotiero, y Lucía de Torsano, y sus abuelos maternos fueron Filippo Maria Visconti, duque de Milán, y Agnese del Maino, hija del noble milanés Ambrogio del Maino.

Infancia y educación 

Hipólita fue una mujer muy inteligente y culta. Tuvo como tutor al gramático y erudito griego neoplatónico Constantino Lascaris, que le enseñó filosofía y griego. Recibía las clases en una escuela de palacio junto con sus hermanos. Cuando tenía 14 años dio un discurso en latín ante el papa Pío II en la Dieta de Mantua, que se hizo célebre cuando circuló en forma de manuscrito.

Escribió numerosas cartas, que se han publicado en Italia en un libro titulado «Las cartas de Hipólita María Sforza». También escribió poesía y una elegía dedicada a su padre.

Matrimonio e hijos 

El 10 de octubre de 1465, Hipólita se casa en Milán con Alfonso, duque de Calabria (1448-1495), hijo mayor de rey Fernando I de Nápoles e Isabel de Clermont, duquesa de Calabria. Alfonso reinó brevemente en Nápoles como Alfonso II, pero Hipólita no llegó a ser coronada reina pues había muerto diez años antes. El matrimonio de Hipólita y Alfonso fue políticamente ventajoso, ya que creó una poderosa alianza entre el reino de Nápoles y el ducado de Milán, una de las ciudades-estado más importantes de Italia en el siglo XV. Hipólita fue la primera esposa de Alfonso.

Alfonso e Hipólita tuvieron tres hijos:
 Fernando II de Nápoles (1469-1496), que casó con Juana de Nápoles (1478-1518).
 Isabel de Aragón, duquesa de Bari y princesa de Rossano (1470-1524), que casó con su primo Gian Galeazzo Sforza, duque de Milán. Su hija Bona Sforza fue reina consorte de Polonia.
 Pedro, príncipe de Rossano (1472-1491), teniente general de  Apulia, que murió a los 19 años.

Hipólita Maria Sforza murió en Nápoles el 20 de agosto de 1484 a los 38 años. Su marido se casó en segundas nupcias con su amante, Truzia Gazzela, con quien ya tenía dos hijos ilegítimos.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Cremona
Fallecidos en Nápoles
Nobles italianas del siglo XV
hipolita maria
Duquesas consortes del siglo XV
Duquesas consortes de Italia